

Nom commun 
 Une jarre (de l’arabe djara « vase d’argile à large bouche ») est un grand vase de terre cuite, de forme ovoïde et de différentes dimensions, où l’on conserve l’eau, l’huile, les olives.

Étymologie 
Selon Le Robert des noms propres,  vient probablement d'un nom de lieu, du prélatin garric « chêne ».

De son nom ont dérivé différentes appellations.

Toponyme 

 Île Jarre, île française au large de Marseille, elle est également proche de l'île de jarron, plus petite.

Patronymes 

 Cyrillus Jarre (1878-1952), missionnaire franciscain et archevêque allemand de Jinan, Chine.
 Jérôme Jarre (né en 1990), personnalité française sur les réseaux sociaux.
 Chantal Saint-Jarre (1953), professeur, psychanalyste, essayiste et critique littéraire québécoise.

Famille de Maurice Jarre 
 Maurice Jarre (1924-2009), compositeur de musiques de films franco-américain, père de :
Jean-Michel Jarre (né en 1948), compositeur de musique électronique français, fils de France Pejot, première épouse de Maurice.
 Kevin Jarre (1954-2011), scénariste américain, fils de Laura Devon, troisième épouse de Maurice, et adopté par Maurice Jarre.
 Stéfanie Jarre (née en 1965), scénographe de théâtre et de télévision française, fille de Dany Saval, deuxième épouse de Maurice.

Titres 
 La Jarre, pièce de théâtre de Luigi Pirandello (1915).
 La Jarre, film iranien de Ebrahim Forouzesh (1992).

Voir aussi 
 (4422) Jarre, astéroïde.
 Poil de jarre

Notes et références 

Homonymie de titre